Sneakers steht für

 Sneaker, Sammelbegriff für Sportschuhe, die sowohl bei sportlicher Betätigung als auch im Alltag getragen werden können.
 Sneaker Pimps, eine britische Band
 Sneakers – Die Lautlosen, einen Kinofilm (USA 1992)